Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1992 прошёл в городе Гармиш-Партенкирхен (Германия) с 28 марта по 5 апреля 1992 года. Турнир прошёл в 34-й раз. Германия приняла мужской чемпионат мира в 3-й раз. В Гармиш-Партенкирхене турнир прошёл в 3-й раз.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Шотландии со счётом 8:4. Третье место заняли сборная Канады и сборная США (матч за 3-е место не проводился).

Впервые в чемпионате мира, кроме сборных из стран Европы и Северной Америки, участвовала сборная из стран Азиатско-Тихоокеанского региона; ею стала сборная Австралии.

Одновременно с мужским в Гармиш-Партенкирхене проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за третье место не проводится, бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Германии (как сборная принимающей страны), сборная Шотландии (как ), пять европейских мужских сборных из числа занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1991 года (кроме сборных Германии и Шотландии), представляющие Северную Америку сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Вик Петерс) и сборная США, а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1991).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Юсси Уусипаавалниеми (сборная Финляндии).

Примечания 

1992
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1992 году
1992 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене